«С той стороны зеркального стекла» — «доисторический» сольный магнитоальбом Бориса Гребенщикова. Название позаимствовано у Арсения Тарковского (строка стихотворения «Первые свидания» из цикла «Земле — земное»). Альбом был выпущен на CD в 2001 году в составе сборника «Доисторический Аквариум».

История 
Альбом был записан в домашней студии у знакомого Всеволода Гаккеля Якова Певзнера с помощью самодельного ревербератора весной-летом 1976 года (на обложке самого альбома указан декабрь 1975 года). Если «Искушение святого Аквариума» — концептуальный альбом, «Притчи» записан в стиле акустических песен Болана, то здесь Гребенщиков нащупывает свой собственный стиль.

Первый мой музыкальный опыт я имел в группе «Акварели». Был там такой Яков — Яков Соломоныч. Молодой парень, просто все его так называли. Он на чём-то играл, а дома у него была так называемая студия. По тем временам фантастическая. Магнитофон типа «Тембра» — большой такой, переделанный, — то ли на всю ширину плёнки он писал, то ли какой-то имел сквозной канал, дома была устроена звукоизоляция, в общем, настоящая студия в понимании ребят 1975 года.

Песни, которые Боб к тому времени написал, аранжировок практически не имели. И группы, собственно, на тот момент не было. И тут подвернулась возможность записать материал у Якова Соломоныча. И фактически Борис записал все песни один.

Участники записи 
 Борис Гребенщиков — голос, гитара
 Марат (Армен) Айрапетян — звукорежиссёр
 Всеволод Гаккель — поддержка

Список композиций 
Автор музыки и слов ко всем песням — Борис Гребенщиков, кроме специально отмеченной.
 Сат (2:14) — инструментал
 Блюз НТР (3:32)
 Чит (1:05) — инструментал
 Блюз свиньи в ушах (2:01) (Б. Гребенщиков — А. Гуницкий)
 Ананда (1:23) — инструментал
 Блюз во имя ночи (2:58)
 Ты — мой свет (1:57)
 Замок (1:35)
 Мост (2:05)
 Песня (0:30)
 Лето (2:04) — инструментал
 Незнакомка (1:53)
 Танец (2:30)
 Переход через (2:06) — инструментал
 Дитя рассвета (1:02)
 Л. Ю. (1:00)
 Сказка про зверя Аш (1:10) — инструментал
 С той стороны зеркального стекла (2:37)

Примечания

Литература 
 А. Рыбин, А. Кушнир, В. Соловьев-Спасский. Аквариум. Сны о чём-то большем. Ред. Б. Гребенщиков — М.: «София», 2004.

Альбомы Бориса Гребенщикова
Альбомы группы «Аквариум»
Альбомы 1976 года